Le Jarville Jeunesse Foot (ou Jarville JF) est un club français de football situé à Jarville-la-Malgrange (Lorraine), dans l'agglomération de Nancy. Jarville évolue en 2010-2011 en Championnat de France Amateurs 2 (D5).

Histoire 
Jarville Jeunes Football existe sous sa forme actuelle depuis 1977-78 avec l'arrivée d'Alain Rigole aux destinées du club. Celui-ci est en piteux état (une équipe sénior, celle-ci descendant en 3ème division de district, et une équipe de jeunes) et plus d'argent dans les caisses et hérite d'une image de marque déplorable.

Il restructura le club tant sur le plan administratif (rattachement à la MJC Jarville Jeunes) que sur le plan sportif. Ainsi naissait Jarville Jeunes Football.

Avec l'aide d'un amoureux du football et industriel local, Charles Becker dit « Charly » et du président Michel Adolphe.

Ce fut le début d'une période de croissance avec une manière de faire, de penser différente de tout le monde. Les résultats ne tarderont pas à arriver : la victoire des minimes emmenés par Michel Engel (premier joueur professionnel formé au club) en finale de la coupe de Lorraine « Roussel » en 1984 en battant l'épouvantail que représentait l'AS Nancy-Lorraine en atteste.

Les années suivantes sont marquées par une croissance rapide mais sans grands moyens financiers et une image de marque qui s'améliorent au fil du temps.

En 1989, sous la présidence de Christian Ragazzi, JJF devient le premier club lorrain à conquérir la France dans la coupe nationale des poussins en battant le club de Tournefeuille (banlieue de Toulouse) dans l'arène mythique du Parc des Princes en lever de rideau de la finale de la Coupe de France Monaco - Marseille et dans un stade plein comme un œuf, aux couleurs blanche et bleue de l'OM. Dans l'équipe championne de France, il y a Abdeslam Ouaddou devenu international A marocain et jouant en Ligue 1 à Valenciennes.

La saison 1990-91 voit les séniors faire leurs premiers pas en Division d'Honneur Régionale, ponctuée par un 64ème de finale de coupe de France perdu 4-0 devant Troyes. Cette aventure a le mérite de faire progresser les infrastructures du club puisque la municipalité construira le vestiaire de la zone de loisirs (Californie) alors que jusqu'alors les joueurs se changeaient dans le « trafic Renault » d'Alain Rigole. Le terrain d'entraînement sera également doté d'un système d'éclairage.

En 1993, le club est de retour au Parc des Princes avec les poussins sans pour autant avoir pu conquérir le titre. 

En 1994, le club gagne la Coupe du District Seniors pour la première fois avant de la disputer. En effet, la finale était Jarville B contre Jarville C.

L'arrivée en 2000 du président Isaac Niego, dit « Pepone », permet d'avoir un partenariat privilégié avec le conseil général de Meurthe-et-Moselle et le conseil régional de Lorraine avec la création d'un poste d'éducateur à mi-temps.

En CFA2 depuis la saison 2004-05, le club nourrit certaines ambitions. Le passage éclair de Claude Cuny (président fondateur de l'ASNL) et l'arrivée de personnes influentes ont permis au club d'évoluer. Cependant le club ne perd pas de vue sa politique initiale : donner la priorité aux éléments formés au club et promouvoir les jeunes lorrains en leur proposant le meilleur niveau possible tant chez les jeunes qu'au niveau des seniors.

Dans le même temps, le club a vu revenir à la maison certains de ses plus beaux fleurons aguerris aux joutes du milieu professionnel, notamment Antony Rigole et Michel Engel en tant qu'éducateur, après que celui-ci ait évolué en Ligue 1 et en Ligue 2. Deux autres sont revenus puis repartis pour des raisons professionnelles : Jessy Savine et Hamid Sekour.

La saison 2006-07, restera comme un grand cru dans les mémoires. En effet, l'équipe Fanion a atteint les 16èmes de finale de la Coupe de France, ne s'inclinant qu'après prolongation 3-5 contre Libourne St Seurin (L2) au Stade Marcel Picot. De plus, le club signe sa 3ème victoire en cinq ans en Coupe de Lorraine (un record).

En cette fin d'année 2007 et une inauguration en grande pompe, la Municipalité de Jarville a mis à disposition un joyau : un terrain synthétique dernière génération (le premier en Lorraine). Seuls les joueurs professionnels du FC Bâle (Suisse) et Bayern de Munich (ALL) s'entraînent et jouent sur la même surface. 

Cette saison 2007-08 est dans la continuité de la précédente. Le club a encore progressé. L'équipe fanion s'est maintenue assez facilement en CFA2 malgré un parcours chaotique à l'extérieur. En Coupe de France, elle échoua au huitième tour au Stade de l'Aube face à l'ESTAC, club évoluant en Ligue 2. Le club réussit l'exploit de mener 1-0 à la mi-temps.

La saison 2008-09 restera celle du record de victoires (4) en Coupe de Lorraine "Seniors" en battant l'équipe de Blainville-sur-l'Eau (DHR) et leur emblématique coach et néanmoins ami Claude Gondrexon aux tirs au but. Devant pas moins de 1000 spectateurs, après un score de 3-3 au terme de la rencontre et d'une remarquable prestation du gardien jarvillois Marzoug lors de la séance de tirs au but, Jarville a inscrit son nom en lettre d'or pour la 4ème fois en 7 ans (2003, 2005, 2007 et 2009) au palmarès de la Coupe de Lorraine (anciennement Trophée de Wendel) , et demeure depuis ce , le recordman des victoires dans cette prestigieuse compétition. Ce record faisant suite à un joli parcours en championnat de CFA2 en terminant à une honorable 4ème place. Durant ce championnat, Jarville acquiert un autre record : celui de la plus grosse victoire en championnat de France : 10 - 1 contre Algrange.

En 2022, Jarville est promue en National 3.

Identité du club

Logo

Parcours en Coupe de France 

Lors de la saison 2006-07, le club atteint les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Lors de la saison 2010-11, toujours en Coupe de France, le club réussit l'exploit d'éliminer Dijon, club de Ligue 2, lors du  préliminaire. Il se fait ensuite éliminer sur le fil par le FC Sochaux, club de Ligue 1, sur le score de 0-1 sur la pelouse du stade Marcel-Picot de Nancy lors des 32èmes de finale de cette même Coupe de France.

2006-07 :
 1/ : Jarville - SCO Amnéville (CFA) 1-0
 1/ : Jarville - FC Libourne Saint Seurin (L2) 3-5 (a.p)

2010-11 :
 Tour 3 : Ligny en Barrois US (DSR) - Jarville 3-5 (a.p)
 Tour 4 : Champigneulles RC (DHR) - Jarville 0-6
 Tour 5 : Lixing Laning (District) - Jarville 0-6
 Tour 6 : Jarville - Thionville FC (DH) 1-0
 Tour 7 : SR Colmar (National) - Jarville 2-3 (a.p)
 Tour 8 : Jarville - Dijon FCO (L2) 1-0
 1/ : Jarville - FC Sochaux (L1) 0-1

Entraîneurs 

 1953-1954 :  Jean Grandidier
 2005-2008 :  Michel Engel
 2009- :  Alain Rigole

Références

Liens externes
 Fiche du club sur footballenfrance.fr
Fiche du club sur transfermarkt.fr 

Club de football dans le Grand Est
Sport en Meurthe-et-Moselle
Club de football fondé en 1979
Jarville-la-Malgrange